Религия является одной из основных тем американского мультсериала «Симпсоны». Многие шутки и эпизоды в сериале посвящены различным аспектам веры, причём авторы не ограничиваются христианской тематикой. Спрингфилд — многоконфессиональный город, в котором, кроме христиан, живут также евреи, индуисты и представители других религиозных течений. Юмор сериала нельзя оценить как однозначно антирелигиозный, так как некоторые эпизоды фактически проповедуют духовные ценности. Весьма многие серии содержат призыв быть более добрыми и терпимыми, осуждают фанатизм.

Большинство жителей Спрингфилда так или иначе верят в Бога и посещают храм (а некоторые, как Апу Нахасапимапетилон, имеют собственную домашнюю молельню). Религия является важной частью городской жизни, а священнослужители (преподобный Тимоти Лавджой и раввин Хайман Крастофски) — уважаемыми членами общества.

Христианство 
Основная масса граждан Спрингфилда — христиане различных деноминаций.

Первая церковь Спрингфилда 

Первая церковь Спрингфилда () занимает главное место в изображении религиозной жизни горожан. Она относится к вымышленной протестантской конфессии «Западная ветвь американского реформированного пресвилютеранства» (), к которой принадлежит большинство спрингфилдцев. Возглавляет общину преподобный Тимоти Лавджой.

Название конфессии пародирует сложные наименования многочисленных современных реформатских деноминаций, а также содержит аллюзии на пресвитерианскую и лютеранскую церкви. Верховный глава данной ветви именуется «Его святейшество Парсон» (, в русской озвучке — «Его святейшество Пастор») и избран также главой «Национального конгресса диаконов». Его штаб-квартира расположена в Мичигане, штат Индиана. Когда Его святейшество наносит визит в Спрингфилд, это вызывает в городе общественный ажиотаж.

Пресвилютеранство откололось от католицизма вследствие «Лурдской схизмы» 1573 года (по словам Неда Фландерса, католики «отделились от нас… когда речь зашла о нашем священном праве ходить в церковь с мокрой головой»).

Жизнь общины строится на основе еженедельного посещения церкви. Богослужение состоит из проповеди преподобного Лавджоя (иногда право произнести проповедь даётся и прихожанам, например Неду Фландерсу или Гомеру) и пения псалмов под аккомпанемент органа. Действуют также воскресная школа и церковный совет, во многом регламентирующий частную жизнь прихожан.

Несмотря на приверженность библейским ценностям, спрингфилдские пресвилютеране не свободны от многих грехов современного христианства. Объектом сатиры в сериале становятся сребролюбие пастырей, формализм, узколобость, начётничество, лицемерие и т. п.
Вместе с тем, Спрингфилдская церковь занимается благотворительностью и даже оказывает реальную помощь своим прихожанам, попавшим в тяжёлые обстоятельства (например, предоставляет жильё Фландерсам, чей дом был разрушен ураганом).

Со всеми своими достоинствами и недостатками, Церковь Спрингфилда, по словам канадского обозревателя Джерри Боулера, это «живое отражение большинства североамериканских церквей всех деноминаций».

Другие христианские церкви 
Кроме вымышленного «американского реформированного пресвилютеранства», из христианских конфессий в сериале представлены реально существующие Католическая церковь, Епископальная церковь США и Африканская методистская епископальная церковь, общины которых также имеются в Спрингфилде (к последней, в частности, принадлежит доктор Джулиус Хибберт, что возмущает преподобного Лавджоя).

Нехристианские религии 
Другие крупные религии в сериале представлены иудаизмом, индуизмом и буддизмом, которые исповедуются некоторыми горожанами (так, многочисленные спрингфилдские евреи имеют собственную синагогу, раввином которой служит Хайман Крастофски, отец клоуна Красти).

Примечательно, что долгие годы практически не было указаний на проживание в Спрингфилде мусульман. Тема ислама применительно к религиозным взглядам горожан затрагивалась лишь эпизодическими репликами персонажей, напр.: «Я сейчас умру! Иисус, Аллах, Будда, я люблю вас всех!» (Гомер). Первым эпизодом, где однозначно показано, что в Спрингфилде живут и мусульмане, стал «Mypods и Boomsticks», 7 эпизод 20 сезона, вышедший в эфир 30 ноября 2008 года.

Время от времени Спрингфилд посещают проповедники различных экзотических культов, под влияние которых быстро попадают легковерные горожане. Это было продемонстрировано в эпизоде «The Joy of Sect», когда в городе появляются вербовщики секты мувментариан (, в русской озвучке — «Передвиженцев»), представляющей собой пародию на такие движения, как саентология, «Врата рая», Церковь объединения, «Народный Храм» и др. Этот же эпизод служит примером того, насколько, в сущности, поверхностна религиозность спрингфилдцев, моментально оставляющих привычную веру ради обещаний нового харизматичного лидера.

Изображение Бога и загробной жизни 
Сериал изображает многие религиозные представления как часть реальной жизни. Молитвы персонажей нередко подчёркнуто исполняются или получают ответ. Христианский Бог, Иисус Христос и божества других религий выступают в качестве равноправных героев сериала. Божество часто является Гомеру и другим персонажам, ведя с ними беседы или выполняя желания. В сериале оно представлено в духе библейской традиции, как гигантский старец с длинной седой бородой, облачённый в белый хитон и сандалии. Лицо его никогда не показывается. Также это единственный персонаж сериала, имеющий по пять пальцев на руках и ногах (у всех остальных — четыре). Животные, оказавшись поблизости от Творца, с любовью тянутся к нему.

Дьявол также довольно часто фигурирует как действующее лицо «Симпсонов». Обычно это зловещий ярко-красный гигант с рогами и хвостом, появляющийся в облаке серы и вооружённый трезубцем.

В ряде эпизодов появляются Будда, Вишну и Ганеша, а также боги американских индейцев. Божества, святые, умершие герои сериала и реальные исторические личности показываются в раю, где они, сидя на облаках, наблюдают за персонажами и комментируют их действия, а иногда даже вмешиваются в земную жизнь. А в серии Homer vs. Lisa and the 8th Commandment появляется пророк Моисей.

Религия и семья Симпсонов 
Гомер — квинтэссенция бездуховности, присущей значительной части американских обывателей: он духовно невежествен, умственно инертен, живёт сегодняшним днём и не привык задумываться о вечных вопросах. Фанатичная религиозность Фландерсов вызывает у него сарказм.

Посещение церкви доставляет Гомеру нестерпимую тоску, которую он не стесняется проявлять публично (например, засыпает или кричит «Ску-у-ка!» во время проповеди, не скрывает своего торжества, когда удаётся найти повод сбежать из церкви раньше завершения службы), "Зачем нужно ходить в один и тот же дом каждое воскресение? Ведь бог повсюду!", "Неужели всемогущему есть дело до того, где ничтожный человечек проводит один час своей земной жизни?", "Почему я должен половину воскресенья слушать, как попаду в Ад?", задаётся он вопросом и возмущается в одной из серий, а в другой в ответ на реплику Мардж о том, что "Церковь не бремя (в другом переводе "...не повинность..."), она должна помогать вам жить!" отвечает фразой "Должна, но не помогает!". В церковь он ходит в основном потому, что боится расстроить Мардж. Но даже это часто не мешает ему пренебрегать обязанностями прихожанина.

Преподобный Лавджой, будучи весьма унылым начётчиком, не в силах пробудить в Гомере религиозное чувство, и зачастую ограничивается лишь формальным внушением, лишь бы тот сохранял видимость добропорядочного христианина. Однако стихийный характер Гомера часто ставит его в открытый конфликт с церковью — например, когда Гомер под влиянием Барта решает перейти в католицизм или основывает своё собственное вероучение («Homer the Heretic»).

Барт и Лиза, как многие дети (и как Гомер и ему подобные личности), считают посещение церкви нудной, скучной и неинтересной обязанностью ("бременем" или "повинностью", как говорит Мардж в одной из серий). Возвращение с воскресной службы они называют самым лучшим моментом недели, потому что следующий визит в храм теперь нескоро. Духовные поиски заставляют обоих в какой-то момент изменить свои религиозные взгляды. Но если для Лизы переход в буддизм — осознанный выбор, то временное обращение Барта в католицизм обусловлено скорее тем, что, по его мнению, эта религия выглядит более «круто».

Мардж — дисциплинированная и искренне верующая пресвилютеранка, очень страдающая из-за маловерия Гомера и Барта и «язычества» Лизы. "Бог просит всего 1 час в неделю!", "Церковь не бремя (в другом переводе "...не повинность..."), она должна помогать вам жить!" — такие реплики она произносит в одной из серий. Однако она далека от фанатичности Фландерсов. Искренняя религиозность уравновешивается в ней природной добротой и здравым смыслом.

Конфликты

Проблема толерантности 
На примере спрингфилдских пресвилютеран авторы сериала высмеивают разнообразные формы фарисейства и религиозной нетерпимости. Преподобный Лавджой и некоторые его наиболее ревностные прихожане (в основном Нед Фландерс, но часто и другие, в том числе спокойная Мардж Симпсон и даже маловерующий Гомер) проявляют неприязнь к язычникам, буддистам, индуистам, иудеям, сексуальным меньшинствам, рок-музыке, агностикам, дарвинистам и т. д. Впрочем, различие религий зачастую не препятствует добрым отношениям: так, пресвилютеране Симпсоны дружат семьями с индуистом Апу Нахасапимапетилоном. Сам преподобный Лавджой не отрицает того, что Бог может действовать и через представителей других вероисповеданий. Когда горожане помогли потушить пожар в доме Гомера, Лавджой заявляет, указывая на Неда, Красти и Апу: «Он действовал в сердцах твоих друзей и соседей, когда они пришли к тебе на помощь, будь то христианин, еврей или… разные прочие» ().

В целом, однако, религиозный мир в городе поддерживается скорее по причине безразличия большинства населения к этой теме. Последовательной сторонницей религиозной толерантности является только Лиза Симпсон, за что иногда получает нарекания со стороны более «воцерковлённых» горожан. Факты открытого проявления свободы совести (например, обращение Лизы в буддизм или Барта в католичество) шокируют прихожан и провоцируют их на высказывания в духе фундаментализма.

Наибольшую нетерпимость члены Спрингфилдской церкви демонстрируют по отношению к католикам, традиционно для протестантов осуждая католическое поклонение иконам и статуям, молитву по чёткам, посты и культ Папы. Эта нетерпимость принимает агрессивные формы, например, когда ирландская община Спрингфилда отмечает день Святого Патрика — в этот день обычно происходят драки между католиками-ирландцами и спрингфилдскими протестантами.

Степень неприязни к католикам столь высока, что Нед Фландерс даже собирается заново окрестить свою руку, которой поздоровался с католическим священником (эпизод «The Father, The Son, and The Holy Guest Star»).

Так же авторы сериала затрагивают распространённое мнение о связи между моралью и религией, к примеру, когда на вопрос от Барта «зачем мне ходить в церковь?» Мардж отвечает, что «нужно учиться морали и любви к ближнему», и в следующей сцене преподобный Лавджой зачитывает с амвона проповедь о том, как «огненными мечами арамейцы пронзили глаза сотоварищам, устроили пиршество и поддавались слабостям плоти» (эпизод «Bart's Girlfriend»).

Эволюционизм и креационизм 
Критика эволюционизма нашла своё отражение во многих эпизодах сериала. Спрингфилдские христиане во главе с Тимоти Лавджоем являются сторонниками креационизма и осуждают «дарвинистов». Нед Фландерс, увидев в музее естественной истории экспозицию, посвящённую происхождению человека, приходит в ужас и начинает «крестовый поход» против эволюции. Вместе с Лавджоем они даже шантажируют Сеймура Скиннера, требуя ввести в школе преподавание библейской истории творения, из-за чего Лиза Симпсон инициирует судебный процесс, требуя прекратить преподавание в школе ненаучной концепции. В ходе процесса обнаруживается невежественность и внушаемость большинства граждан Спрингфилда, которых свидетель со стороны креационистов с невероятной лёгкостью смог убедить, представившись учёным с докторской степенью по «правдологии» и использовав популярный аргумент о «недостающем звене» (эпизод «The Monkey Suit»).

Эпизоды 
Ниже перечислены эпизоды, в которых значительная роль отведена теме религии.

 «Homer vs. Lisa and the 8th Commandment» (2-й сезон, 1991)
 «Like Father, Like Clown» (3-й сезон, 1991)
 «Homer the Heretic» (4-й сезон, 1992)
 «Bart Sells His Soul» (7-й сезон, 1995)
 «Lisa the Skeptic» (9-й сезон, 1997)
 «The Joy of Sect» (9-й сезон, 1998)
 «Simpsons Bible Stories» (10-й сезон, 1999)
 «Faith Off» (11-й сезон, 2000)
 «I'm Goin' to Praiseland» (12-й сезон, 2001)
 «She of Little Faith» (13-й сезон, 2001)
 «Pray Anything» 14-й сезон, 2003)
 «Today I am A Klown» (15-й сезон, 2003)
 «Homer and Ned's Hail Mary Pass» (16-й сезон, 2005)
 «Thank God It's Doomsday» (16-й сезон, 2005)
 «The Father, The Son, and The Holy Guest Star» (16-й сезон, 2005)
 «Simpsons Christmas Stories» (17-й сезон, 2005)
 «The Monkey Suit» (17-й сезон, 2006)
 «Mypods and Boomsticks» (20-й сезон, 2008)
 «Gone Maggie Gone» (20-й сезон, 2009)
 «Rednecks and Broomsticks» (21-й сезон, 2009)

Критика сериала 
«Симпсоны» не раз оказывались в центре дискуссии, в том числе и по поводу вопросов морали и религии. Известен случай, когда показ сериала в России на телеканале «2х2» был приостановлен в связи с иском представителей протестантских церквей. Однако позицию ведущих церквей в отношении «Симпсонов» нельзя назвать в целом отрицательной. Представители как Московского патриархата, так и Ватикана одобрительно оценивали сериал. Среди скандалов, иногда возникающих после показа той или иной серии «Симпсонов», пока что ни один не был вызван неадекватностью изображения религии и церкви в сериале.

Ссылки 
 Религия в «Симпсонах» на сайте «The Simpsons Archive»

Примечания

Литература 
 
 
 

Симпсоны
Вымышленные религии